Карразеда () — португальська власна назва.

Топоніми

Карразеда-де-Ансіайнш — муніципалітет.
 Карразеда-де-Ансіайнш (парафія)